Zespół i konstruktor samochodów wyścigowych Equipe Ligier utworzony został w 1969 roku przez Guya Ligiera. W latach 1970–1975 zespół brał udział w wyścigach długodystansowych. Pierwszym wyścigiem zespołu były zawody 24h Le Mans w 1970 roku, których Guy Ligier i Jean-Claude Andruet nie ukończyli. W Formule 1 zespół zadebiutował w 1976 roku, kiedy to wystawiono bolid dla Jacques'a Laffite'a. Laffite zdobył pierwsze punkty dla Ligiera podczas trzeciej eliminacji sezonu, Grand Prix Stanów Zjednoczonych – Zachód, dojeżdżając na czwartym miejscu. Podczas piątej eliminacji, Grand Prix Belgii, Laffite stanął na podium na miejscu trzecim, a podczas Grand Prix Włoch wywalczył pole position. Rok później, podczas Grand Prix Szwecji ten sam kierowca wywalczył dla teamu pierwsze zwycięstwo. GP San Marino w 1982 zostało zbojkotowane przez wiele zespołów (w tym przez ekipę Ligiera) jako część konfliktu FISA-FOCA, co spowodowało, że na starcie do wyścigu stanęło tylko 14 z 36 bolidów w stawce. Pod koniec 1994 Flavio Briatore próbował zakupić zespół Ligier, na co Fédération Internationale de l’Automobile nie przystała. Włoch odsprzedał połowę akcji zespołu Tomowi Walkinshawowi, zamiarem było pełne przejęcie zespołu, ale Walkinshaw nie był w stanie zakupić 100% udziałów w zespole i zrezygnował z kupna zespołu Ligier.

13 lutego 1997 Alain Prost przy pomocy rządu Francji kupił Ligiera i przemianował go na Prost Grand Prix.

W trakcie 20 lat startów zespół uczestniczył w 326 wyścigach Grand Prix, zdobywając 388 punktów.

Wyniki 
Najwięcej punktów w pojedynczym sezonie Equipe Ligier zdobył w 1980 roku, kiedy to w 16 wyścigach (za sprawą Didiera Pironiego i Jacques'a Laffite'a) zespół zgromadził na swoim koncie 66 punktów, zdobywając wicemistrzostwo wśród konstruktorów.

Zespół Ligier w ciągu swojej historii w Formule 1 czterokrotnie nie zdobył ani jednego punktu w sezonie. Były to sezony 1983, 1988, 1990 i 1991. Najbardziej nieudanym sezonem dla Ligiera był 1983, kiedy to kierowcami zespołu byli Francuz Jean-Pierre Jarier i Brazylijczyk Raúl Boesel. W klasyfikacji generalnej kierowców zostali sklasyfikowani odpowiednio na 22 i 24 pozycji. Natomiast w klasyfikacji generalnej konstruktorów zespół zajął wówczas 14 pozycję.

Podsumowanie

Statystyki 
Źródło: F1Ultra, Wyprzedź Mnie!

Informacje techniczne 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Bolidy Ligier na przestrzeni lat były napędzane przez silniki Matra, Ford-Cosworth, Renault, Megatron (BMW), Judd, Lamborghini i Mugen-Honda. A dostawcą ogumienia dla zespołu byli Goodyear, Michelin i Pirelli.

Kierowcy 
Źródło: F1Ultra, ChicaneF1 i 4mula1
Na przestrzeni lat samochodami Ligier ścigało się 26 kierowców. Wygrali oni 9 Grand Prix i uzyskali 9 pole position. W największej ilości wyścigów dla Ligiera wystartował Francuz Jacques Laffite.

|}

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Ligier
Strony przeglądowe – sport
Ligier